Marzio steht für:

 Marzio, eine Gemeinde in der Provinz Varese (Lombardei), Italien

Marzio ist der Familienname folgender Personen:
 Duilio Marzio († 2013), argentinischer Schauspieler
 Galeotto Marzio (* um 1427; † 1497), italienischer Humanist, Historiker, Arzt und Astronom in der Renaissance

Siehe auch:
 Campo Marzio (deutsch Marsfeld), IV. Rione (Stadtteil) von Rom
 Campus Martius, heute Name des Stadtteils Campo Marzio in Rom